Arabi kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Arabi (Georgia)
 Arabi (Louisiana)